Pygmipanda är ett släkte av snäckor. Pygmipanda ingår i familjen Caryodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Pygmipanda